L'exfoliation est le détachement d'une ou plusieurs couches minces (« feuilles ») en surface d'un solide. L'exfoliation peut être provoquée ou spontanée selon le matériau.

 En cosmétique, l'exfoliation consiste à éroder volontairement les couches superficielles mortes (squames) des cellules de l'épiderme, on parle de gommage et de produits exfoliants.

 En sciences des matériaux, l'exfoliation est le détachement d'une couche mince. Le graphène, matériau composé d'un seul plan d'atomes de carbone peut par exemple être réalisé par exfoliation.

 En botanique, l'exfoliation est la perte des feuilles mais désigne aussi le détachement de l'écorce en couches minces.

 En médecine (dermatologie), l'exfoliation, ou desquamation (du , « écailler ») désigne la perte des couches superficielles de l'épiderme, le , sous forme de petites pellicules appelées « squames ».

 En géologie, l'exfoliation est la séparation d'une roche en plusieurs strates, sans que cette roche soit nécessairement d'origine sédimentaire : par exemple, on observe ce phénomène sur le granite. On parle alors également de délamination ou de desquamation.